Sakkunnig kan avse:

Politiskt sakkunnig – en grupp av högre tjänstemän med tidsbegränsad anställning
Rättssakkunnig – en titel som innehas av vissa tjänstemän vid Regeringskansliet som är tjänstlediga hov- eller kammarrättsassessorer
Sakkunnig enligt PBL – sakkunniga enligt svenska plan- och bygglagen
Sakkunnig i rättegång – en myndighet, tjänsteman eller annan person känd för redbarhet och skicklighet i ämnet